Willam Belli, een Amerikaans acteur, dragqueen en singer-songwriter 
 Sedes & Belli, een Vlaamse politieserie
 Belli (stam), pre-Romeinse Iberische volksstam
 Circus Belli, Nederlands circus uit de jaren '60